Чемпіонат Австрії 1947/48 () — 37-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном ушістнадцяте став Рапід.

Турнірна таблиця

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1947/48 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1947/48 на rsssf 

1948
Австрія
Австрія